Carrazedo pode designar:

Brasil 
 Carrazedo - distrito brasileiro localizado no município de Gurupá.

Portugal 
 Carrazedo - freguesia do concelho de Amares;
 Carrazedo - freguesia do concelho de Bragança;
 Carrazedo de Montenegro - freguesia do concelho de Valpaços.

Ver também 
 Carrazeda

Desambiguação